Tanbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Tanbach (Heimbach), wohl fälschlich auch Tannbach, linker Zufluss des Heimbachs (zur Glatt) in Fluorn, Gemeinde Fluorn-Winzeln, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Tanbach, vermutlich alte Namensform von Dammbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler vor Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Orte:
 Tanbach, alte Namensform von Dambach (Fürth), Stadtteil des Kreisfreien Fürth, Mittelfranken, Bayern
 Tanbach, alte Namensform von Altendambach, Ortsteil der Stadt Schleusingen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Tanbach, alte Namensform von Dombach im Loch, Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Mittelfranken, Bayern
 Tanbach (Bühlertann), Ortswüstung in der Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Tambach
 Tannbach
 Thanngraben